Quinchía kan syfta på:

Colombia 

 Quinchía (kommun), Risaralda, 
 Quinchía (ort), Risaralda,